Артём Алекса́ндрович Гордие́нко (; ) — украинский футболист, полузащитник

Биография 
Футболом начал заниматься в родном городе в местном «Шахтёре». Продолжал обучение в Луганске. С 2008 года выступал в «Заре». Был капитаном дубля, а с 2013 года игрок основного состава. В июне 2021 года перешёл в клуб «Кривбасс».

В мае 2016 года главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко включил Артёма Гордиенко в резервную заявку на чемпионат Европы 2016.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Заря» Луганск

Футболисты Украины
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Шериф»
Игроки ФК «Александрия»
Игроки ФК «Кривбасс»